Ма́рджори — женское имя, производное от имени Маргарита. После средневековья это имя считалось редким, но в конце девятнадцатого века оно снова стало популярным.

Сокращения: Мардж, Марджи, Джори, ЭмДжей, Мар, Маджой и Мегги относятся к имени Марджори.

Люди 
  — британская садовница-декоратор.
 Марджори Грене — американский философ.
  — писательница и известная защитница природы.
 Марджори Кортни-Латимер — куратор музея истории, в честь которой был назван один из видов целаканта.
  — австралийская певица.
 Марджори Мерривезер Пост — американская светская львица и основатель корпорации General Foods.
  — британский биохимик.
  — американская балерина.
 Марджори Уордроп — британская переводчица грузинской литературы, лингвист, картвелолог.
  — канадская писательница, автор книг о садоводстве.
 Марджори Хэйуорд — британская скрипачка.

Актрисы 
  — венесуэльская актриса.
 Марджори Лорд — американская актриса.
 Марджори Марс — британская актриса.
 Марджори Мэйн — американская актриса.
  — американская актриса.
  — американская актриса.
 Марджори Рэмбю — американская актриса.

Спортсменки 
  — американская теннисистка.
 Марджори Джексон-Нельсон — австралийская легкоатлетка и бывшая управляющая Южной Австралии.
  — австралийская теннисистка.
  — австралийская теннисистка.
  — американская фигуристка.

Средние века 
 Марджори Брюс — старшая дочь короля Роберта I Шотландского.
 Марджори Дуглас — дочь графа Арчибальда Дугласа.
  — английская повитуха, обслуживала королеву Елизавету Вудвилл.
  — мать короля Роберта I Шотландского.

Вымышленные люди 
 Мардж Симпсон — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Марджори Дэвис — персонаж фильма «Миссия в Москву».
 Марджори Доуэс — персонаж британского шоу «Маленькая Британия».
 Марджори Дурсль — персонаж серии романов о Гарри Поттере.
 Марджори Тарнер — персонаж комедии «Братья-сёстры, соперники-соперницы».
 Марджори Тенч — персонаж романа-триллера «Точка обмана» Дэна Брауна.
 Марджори Хадли — персонаж немого фильма «Дочери удовольствий».
 Марджори Чардин — персонаж комедии «Гарольд и Мод».
 Марджори Феррар — персонаж романа «Серебряная ложка» из трилогии «Современная комедия», входящей в цикл произведений о Форсайтах Джона Голсуорси
 Мардж Шервуд — персонаж драмы «Талантливый мистер Рипли», исполненный актрисой Гвинет Пэлтроу.
 Марджори Стюарт-Бакстер — персонаж британского веб-мультсериала «Зелёные Обрубки».

Прочее 
 «» — двойной альбом Кевина Койна.

См. также 
 Маргарита (значения)
 Мардж (имя)